Фатихов Халит Шайхович  (род. 20 марта 1958 года) — баянист, артист Башкирской филармонии, народный артист Республики Башкортостан (2004).

Биография 
Фатихов Халит Шайхович родился 20 марта 1958 года в  селе Исаметово Илишевского района БАССР.

В 1990 году окончил Башкирское республиканское культурно-просветительное  училище  в г. Стерлитамаке по специальности «культурно-просветительская работа”.

С 1978 года работал в Башкирской филармонии, занимался обработками для баяна  башкирских и татарских народных мелодий, аккомпанировал артистам:  И.Шакиров, Ф.Кудашева, Р.Гареев, Ф.Кильдиярова, Н.Кадырова, Х.Бегичев, Г.Хамзин, Ф.Сиражетдинова, Ш.Хамадинуров.

Фатихов Халит Шайхович - мастер игры на баяне,  тальянке, всех видах гармоник, является солистом-баянистом, аккомпаниатором и музыкальным руководителем эстрадного коллектива «Ихлас».

Награды и звания 
 Народный артист Республики Башкортостан (2004)
 Заслуженный артист Башкирской АССР (1989)
 Дипломант Международного кон¬курса “Татарская песня” в Казани (1997)
 Дипломант республиканского фестиваля филармоний в Уфе  (2008).

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20131213045747/http://xn--p1acf.xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/prosmotr/2-statya/396-fatikhov-khalit-shajkhovich

https://web.archive.org/web/20131213223930/http://www.bashgf.ru/personalii/510/

Персоналии:Башкирская государственная филармония
Баянисты России